Adriana Reid
Thomas Reid
Winston Reid

Outros
3422 Reid

Desambiguações de sobrenomes